nadar (dranghek)
 Nadar, pseudoniem van de Franse fotograaf, tekenaar, schilder en schrijver, was daarnaast oprichter van de Revue Comique en de eerste die luchtfoto's maakte, Gaspard-Félix Tournachon
 Prix Nadar, Franse fotografie prijs